Phacidium lauri is een schimmel die behoort tot de familie Phacidiaceae. Het heeft zwartachtige puisten op boven- en onderzijde van dode hulst bladeren. De afmeting is ongeveer 1,5 mm x 1 mm.

Voorkomen 
Hij komt met name voor in Europa (Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Nederland, Ierland, Cyprus, Italië), maar er zijn ook enkele waarnemingen bekend uit Azië (India, Pakistan), Afrika (Marokko), Noord-Amerika (Verenigde Staten) en Australië.

Zie ook 
 Hulstdekselbekertje

Phacidiales
Schimmelsoort